Aziz Lahmeri (en ) est un footballeur algérien né le  à Mascara en Algérie. Il évolue au poste d'Ailier gauche au JS Saoura.

Biographie 
Le , il fait ses débuts professionnels en faveur du JS Saoura, en entrant en jeu contre le MO Béjaïa (victoire 3-0).

Le , il est appelé en équipe A' pour la première fois par Madjid Bougherra pour le tournoi amical des 4 nations.

Statistiques

Palmarès

Références 

Naissance en mai 1996
Naissance à Mascara
Footballeur algérien
Joueur de la JS Saoura
Joueur du GC Mascara